GR131 (België) - wandelroute in België
 GR131 (Canarische Eilanden) - wandelroute op de Canarische Eilanden